У-хоу (Цзинь) — правитель царства Цзинь.
 У-хоу (Вэй) — правитель царства Вэй.
 У-хоу — второе имя китайской императрицы У Цзэтянь.